Die Romanheft-Reihe SF Science Fiction wurde in den Jahren 1966 bis 1985 vom Zauberkreis Verlag herausgegeben. Insgesamt erschienen 296 Nummern.

Geschichte 
Die Reihe wurde vom Literaturagenten Wolfgang M. Biehler initiiert, um seinen Autoren die Veröffentlichung ihrer Werke zu ermöglichen. Zuerst erschienen vier bis sechs Hefte am Monatsanfang. Im Verlauf des Jahres 1968 wurde der Erscheinungsrhythmus auf vierwöchentlich umgestellt. Bei den meisten Heften handelt es sich um Originalausgaben deutschsprachiger Autoren. Vier Romane wurden auf je zwei Hefte verteilt. Die übrigen Hefte enthalten jeweils eine abgeschlossene Geschichte. Nachdem 1985 der Herausgeber des Konkurrenzprodukts Terra Astra, der Pabel-Moewig Verlag, den Zauberkreis Verlag übernommen hatte, wurde das Erscheinen von SF Science Fiction eingestellt.

Titelliste 
Hier eine Liste der in dieser Reihe erschienenen Hefte.

Einzelnachweise 

Heftroman (Science-Fiction)
Literatur (20. Jahrhundert)
Literatur (Deutsch)